Олена ВолодимирівнаТараріна (дівоче прізвище — Чи́бишева;  19 червня 1983, смт Георгіївське, Лутугинський район, Луганська область) — сертифікований арт-терапевт, бізнес-тренер, коуч, TV-експерт. Практичний психолог вищої категорії, кандидат педагогічних наук. Автор книг, метафоричних карт, трансформаційних ігор. Голова правління Міжнародної федерації арт-терапії та самореалізації особистості.

Біографія 
В шкільні роки захоплювалась народними танцями, баскетболом, написанням віршів.

Закінчила Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут практичної психології «Іматон», Інститут Психології і Педагогіки, Міжнародний інститут інтегративної психології, Університет ефективного розвитку.

Керівник психологічної служби Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка 2013—2014 рр.

Викладач Інституту підвищення кваліфікації педагогів та Інституту підвищення кваліфікації державних службовців м. Луганська в 2011—2014 рр.

2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування демократичної культури студентської молоді в освітньо-виховному процесі університету».

Є організатором міжнародних фестивалів:
 АРТ-ПРАКТИК;
 Жизнь как чудо;
 Тренер-фест;
 Лада-Фест;
З 2001 року проводить навчальні програми з таких напрямків: арт-терапія, мотивація, ініціатива, креативність, лідерство, стосунки дітей і батьків, стосунки чоловіка та жінки. Також Олена Тараріна створює благодійні проекти.

Місія: розвиток арт-терапевтичної спільноти в світі, створення школи з арт-терапії в рамках міжнародної академії.

Додаткова інформація:
 діти — Володимир та Єлізавета.
Захоплення: йога, тибетський буддизм.

Бібліографія 
 «Практикум по арт-терапии. Шкатулка мастера» (Луганск: Элтон-2, 2013. — 160 с. — 978-617-563-131-8);
«Почему ты можешь все. Как сохранить семью и преуспеть в карьере» (Киев: Астамир-В, 2014. — 96 с. — 978-617-7182-24-4);
«Арт-кухня. Волшебные рецепты» (Луганск: Элтон-2 ,2014. — 140 с. — 978-617-563-142-4); 
«Хорошие девочки и деньги» (аудіокнига, 2014);
«Private book. Харизма женской души» (Киев: Астамир-В, 2015. — 232 с. — 978-617-70831-3-8);
«Самосаботаж. Книга с Характером» (Киев: Астамир-В, 2015. — 148 с. — 978-617-708-312-11);
«Диагноз: зависть. Как перестать себя разрушать» (аудіокнига, 2016);
«Хватит обвинять себя. Как избавиться от чувства вины навсегда»  (Киев: Астамир-В, 2016. — 112 с. — 978-617-7083-21-3);
«Услышь родителей своих. Как взрослым детям общаться со взрослыми родителями» (Киев: Астамир-В, 2016. — 160 с. — 978-617-7083-15-2);
«ВозДУХ продаж: как укрепить свой бизнес» (аудіокнига, 2016).
«Обиды на мужчин и женское здоровье» (Киев: Астамир-В, 2016. — 112 с. — 978-617-7083-19-0);
«Тканевая терапия в работе с разными категориями клиентов» (Киев: Астамир-В, 2016. — 8 с. — 978-617-7083-18-3);
«Арт-коучинг. Техники пРОСТых решений» (Киев: Саммит-книга, 2016. — 88 с. — 978-617-7182-64-0);
The Womens Ultimate Grudge Survival Book: How to transform resenting men into happy and healthy living (Kindle Edition, 2016);
«Глубинная арт-терапия: практики трансформаций» (Киев: Астамир-В, 2017. — 240 с.: ил. — 978-617-7083-28-2);
«Человек звучащий. Практикум по музыкальной терапии» (Киев: Астамир-В, 2017. — 208 с.: ил. — 978-617-7083-26-8);
«Песочная терапия: практический старт» (Киев: Астамир-В, 2017. — 120 с.: ил. — 978-617-7083-24-4);
«Супервизия в арт-терапии: сложные случаи и деликатные темы в работе психолога» (Киев: Астамир-В, 2018. — 352 с. — 978-617-7883-31-2;
«Магия денег. Прикладная книга для девушек» (Киев: Агенство «IPIO», 2018. — 144 с.: ил. — 978-617-7453-40-5);
«Важно быть собой. 10 гаджетов для счастья» (Киев: Агенство «IPIO», 2019. — 152 с.: ил. — 978-617-7453-65-8);
"Бути собою. 10 гаджетів для щастя" (Киев: Агенство «IPIO», 2019. — 152 с.: ил. — 978-617-7453-81-8);
«Практикум по арт-терапии в работе с детьми» (Киев: Астамир-В, 2019. — 256 с. — 978-617-7083-36-7).
"Практикум по консультированию. Арт-решения" (Киев: Астамир-В, 2019. — 80 с. — 978-617-7083-41-1).
"Исцеление искусством: практикум по оказанию помощи жертвам насилия"  (Киев: Астамир-В, 2019. — 168 с. — 978-617-7083-44-2).
"СчастьеСтроение : ПЕРЕМЕНЫ в 40+" (Киев: Астамир-В, 2020. — 232 с. — 978-617-7083-47-3).

Посилання 
 Офіційний сайт Олени Тараріної
 Тренінгова компанія "Основа"
Офіційний сайт Міжнародного фестивалю Art-Praktik
 Сторінка Олени Тараріної в YouTube
 Сторінка Олени Тараріної на Фейсбук
 Сторінка Олени Тарарної в Інстаграм
 Міжнародна федерація арт-терапії та самореалізації особистості
 Інтерв'ю фестиваль «Жизнь как Чудо» 2014
 Інтерв'ю ItWorked
 Експерт в телепрограмі «Говорить Україна»
 Олена Тараріна на радіо «Промінь»

Випускники Луганського університету
Кандидати педагогічних наук України
Науковці Луганського університету
Коучі